Радужницы:

 Радужницы () — подсемейство жуков из семейства листоедов.
 Радужницы () — большой род жуков из семейства листоедов, подсемейства радужниц.
 Радужницы — обобщающее название нескольких ярких видов семейства Атериновые Радужная рыбка
 Радужница глазная, Раёк — устаревшее название радужной оболочки глаза